Hierba cabrerapuede referirse a:

 El nombre común de la planta Astragalus incanus.
 El nombre común de la planta Bituminaria bituminosa.